Die Segunda División 1977/78 war die 47. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 4. September 1977 und endete am 14. Mai 1978. Meister wurde Real Saragossa.

Vor der Saison 
Die 20 Mannschaften trafen an 38 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Saragossa, Celta Vigo und CD Málaga teil. Aus der Tercera División kamen FC Barakaldo, Real Murcia, CA Osasuna und CE Sabadell.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Real Saragossa
 2. – Recreativo Huelva
 3. – Celta Vigo

 Absteiger in die Segunda División B
 17. – Real Oviedo
 18. – FC Córdoba
 19. – CD Teneriffa
 20. – CD Calvo Sotelo

 Absteiger aus der Primera División
 Betis Sevilla
 FC Elche
 FC Cádiz

 Aufsteiger in die Segunda División
 Algeciras CF
 AD Almería
 Castilla CF
 Racing de Ferrol

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1977/78
Fußballsaison 1977/78